Евровизия 1973 е 18-ото издание на песенния конкурс.

История 
Провежда се на 7 април в Гранд театър, град Люксембург. Малта и Австрия решават да не участват, но затова дебют прави Израел. Спомените от терористичния акт на Олимпийските игри в Мюнхен през 1972 г. са още съвсем пресни и това кара организаторите да предприемат специални мерки за сигурност на израелската делегация. Два скандала съпътстват конкурса през тази година. Испанската песен „Eres tú“ е обвинена от Югославската телевизия в плагиатство. Твърди се, че е заимствана от тяхната композиция „Brez besed“, представена на „Евровизия“ през 1966 г. До дисквалификация не се стига, а след като испанците заемат второ място в класирането, песента им дори се превръща в голям европейски хит. Ирландия изпраща в Люксембург втори, резервен, изпълнител – Тина Рейнълдс. Това става след като основната им певица – Макси, по време на репетициите обявява, че не харесва начина, по който песента се получава и заявява, че при това положение няма да излезе на сцената за финала. В крайна сметка все пак решава да пее и заема 10-о място. Мнозина съзират в текста на португалската песен „Корида“ алюзия към все по-смелите протести срещу диктатурата в страната. Малък скандал се разгаря около шведската песен, в чийто текст се съдържа думата „цици“. Нецензурните текстове на „Евровизия“ не се толерират, но ръководството на Европейския съюз за радио и телевизия все пак решава да остави текста в първоначалния му вид. През 1973 г. зрителите на „Евровизия“ за първи път виждат жени-диригенти. Шведската песен е дирижирана от Моника Доминик, а израелската – от Нурит Хирш. Продължава победната серия за Люксембург. След „Après toi“, представена от Вики Леандрос през 1972 г. (и още две победи на песни от Люксембург на по-предни издания), сега французойката Ан-Мари Давид печели отново първо място за Великото херцогство с песента „Tu te reconnaîtras“, също превърнала се впоследствие в голям европейски хит.

Завръщане 
На това издание виждаме няколко изпълнители, които са се появявали и в миналото. Клиф Ричард (2-ри през 1968 г.) отново представя Великобритания и пак малко не му достига, за да победи. Финландката Марион Рунг, която е 7-а през 1962 г., сега е на 6-о място. Масимо Раниери от Италия представя страната си на конкурса през 1971 г., когато заема 5 място.

Промени в правилата 
1973 г. остава в историята на „Евровизия“ с първия опит за комерсиализация на фестивала. Решено е да отпадне традиционното изискване всеки изпълнител да пее на официалния или един от официалните езици на държавата, която представя. Въпреки очакванията, че това ще доведе до масова поява на песни на английски език, всъщност само три държави се възползват от тази възможност – Финландия и Швеция, чийто изпълнения са на английски, и Норвегия – на френски и английски. В крайна сметка английският език не помага на нито една от тях да се добере дори до челната тройка. 70-те години са все още царството на френската вълна в музиката. Поправката за езика ще е в сила само няколко години, преди да бъде отменена. Но под натиска на новите държави членки на Европейския съюз за радио и телевизия, ще бъде върната отново през 1999 г.

Резултати

Гласуване

10 точки 
Държави, получили 10 точки:

Галерия

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv

1973
Музикални фестивали в Люксембург (град)
1973 година